Георги Анастасов Кушев е български учител и лекар от Македония.

Биография 
Роден е на 17 април 1862 година в град Велес. Завършва гимназия в град Николаев (Русия). Назначен е от Екзархията за директор на Прилепското българско мъжко класно училище през 1882/1883 г., където проявява строг и суров характер, поради което е преместен по нова година и учителят В. Донков става изпълняващ длъжността. Георги Кушев е и директор на училищата в Щип и Битоля.

Кушев се занимава и с революционна дейност.

През 1892 година завършва медицина в Москва. Завръща се в София и е назначен за лекар в Радомир. След това е окръжен лекар в Кюстендил, Бургас и Русе. Практикува и в Балбунар. Пише интересен доклад за здравеопазването на населението в Русенски окръг за 1895 – 1896 година.

Умира на 29 март 1901 година.

Родословие

Бележки 

Родени във Велес
Български лекари от Македония
Директори на Прилепското българско мъжко класно училище
Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Георги
Български имигранти от Македония в Русе
Починали в Русе